Мидлпорт има више значења:
 Мидлпорт (Њујорк), град у америчкој савезној држави Њујорк
 Мидлпорт (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо
 Мидлпорт (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија